Polo Industrial de Manaus
Pim Fortuyn
Joshua Pim
Pim Verbeek

Desambiguação